Markéta Gonzaga (2. října 1591 Mantova – 7. února 1632 Nancy) byla vévodkyní lotrinskou od roku 1606 do smrti jejího manžela v roce 1624.

Život 
Narodila se v Mantově jako nejstarší dcera Vincenza I. Gonzagy a Eleonory Medicejské. Byla také sestrou Francesca IV. Gonzaga, Ferdinanda I. Gonzaga, Vincenza II. Gonzaga a Eleonory Gonzaga. Všichni její bratři byli nástupci jejich otce jako vévodové z Mantovy a Eleonora se stala císařovnou Svaté říše římské manželstvím s Ferdinandem II., císařem Svaté říše římské.

Manželství 
Markéta se 24. dubna 1606 provdala za ovdovělého Jindřicha II., lotrinského vévodu. Jeho první ženou byla Kateřina Navarrská, sestra krále Jindřicha IV. Francouzského. Krátké manželství bylo bezdětné a skončilo Kateřininou smrtí.

Markéta a Jindřich spolu měli čtyři dcery, dvě z nich však zemřely již v dětství:

 dcera (*/† 1607)
 Nikol (3. říjen 1608 – 23. únor 1657), ⚭ 1621 Karel IV. Lotrinský (5. dubna 1604 – 18. září 1675), vévoda lotrinský a barský
 dcera (*/† 1611)
 Klaudie (6. říjen 1612 – 2. srpen 1648), ⚭ 1634 Mikuláš František Lotrinský (6. prosince 1609 – 25. ledna 1670), vévoda lotrinský a barský

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Gonzagové
Markéta Gonzagová
Narození v Mantově
Úmrtí v Nancy
Narození v roce 1591
Úmrtí v roce 1632
Úmrtí 7. února
Narození 2. října
Ženy